

Carriera
Iniziò ventenne al Brescia dove disputò sette campionati, esordì a Venezia il 2 ottobre 1921 nella gara Venezia-Brescia (2-0), con le rondinelle ebbe 91 presenze e mise a segno 15 reti, per poi passare al Legnano dove chiuse la carriera di calciatore. Con i "Lilla" giocò quattro stagioni e disputò un campionato di Serie A, quello del 1930-1931.